Klaus Havenstein ist der Name folgender Personen:

* Klaus Havenstein (Schauspieler) (1922–1998), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Klaus Havenstein (Fußballspieler) (* 1949), deutscher Fußballspieler